Eckholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eckholdt (1870–1947), deutscher Kaufmann und Politiker (DDP)
 Steven Eckholdt (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Eckhold
 Eckoldt
 Eckolt
 Eckold